CAF:
 Фторид кальция (CaF) — химическое соединение.
 CAF — акроним для одного из режимов химиотерапии, применяемых при лечении рака молочной железы. 
 CAF — трёхбуквенный код Центральноафриканской Республики в стандарте ISO 3166
 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles — испанский производитель железнодорожной техники.
 Африканская конфедерация футбола (Confédération Africaine de Football) — организация, управляющая футболом на африканском континенте.
 Федерация Родезии и Ньясаленда () — название государства в Африке, существовавшее с 1953 по 1963 год
 Соединённые Провинции Центральной Америки () —  федерация стран Центральной Америки, существовавшая с 1823 по 1838 год
 Королевские военно-воздушные силы Канады ()
 Военно-воздушные силы Китайской Республики ()
 Африканская конфедерация футбола  () — организация, управляющая футболом на африканском континенте